Дневник артиста

 Дневник артиста — русский иллюстрированный театральный, музыкальный и иллюстрированный журнал, издававшийся в Москве в 1891—1893.
 «Дневник артиста» — книга Е. В. Погребижской (2005).